Colfax puede hacer referencia a:

Localidades, municipios y condados de Estados Unidos, ordenados por Estados

California 
Colfax, ciudad del Estado de California;

Carolina del Norte 
Colfax, localidad en el Estado de Carolina del Norte;
Municipio de Colfax, en el condado de Rutherford, Carolina del Norte;

Dakota del Norte 
Colfax, ciudad del Estado de Dakota del Norte;
Municipio de Colfax, en Dakota del Norte;

Illinois 
Colfax, localidad en el Estado de Illinois;
Municipio de Colfax, en el condado de Champaign, Illinois;

Indiana 
Colfax, localidad en el Estado de Indiana;
Municipio de Colfax, en el condado de Newton, Indiana;

Iowa 
Colfax, localidad en el Estado de Iowa;
Municipio de Colfax, en el condado de Boone, Iowa;
Municipio de Colfax, en el condado de Dallas, Iowa;
Municipio de Colfax, en el condado de Grundy, Iowa;
Municipio de Colfax, en el condado de Page, Iowa;
Municipio de Colfax, en el condado de Pocahontas, Iowa;
Municipio de Colfax, en el condado de Webster, Iowa;

Kansas 
Municipio de Colfax, en el condado de Cloud, Kansas;
Municipio de Colfax, en el condado de Marion, Kansas;
Municipio de Colfax, en el condado de Wilson, Kansas;

Luisiana 
Colfax, localidad del Estado de Luisiana;

Míchigan 
Municipio de Colfax, en el condado de Benzie, Míchigan;
Municipio de Colfax, en el condado de Huron, Míchigan;
Municipio de Colfax, en el condado de Mecosta, Míchigan;
Municipio de Colfax, en el condado de Oceana, Míchigan;
Municipio de Colfax, en el condado de Wexford, Míchigan;

Minnesota 

Municipio de Colfax, en el condado de Kandiyohi, Minnesota;

Misuri 
Municipio de Colfax, en el condado de Atchison, Misuri;
Municipio de Colfax, en el condado de Daviess, Misuri;
Municipio de Colfax, en el condado de DeKalb, Misuri;
Municipio de Colfax, en el condado de Harrison, Misuri;

Nebraska 

Condado de Colfax, en el Estado de Nebraska;

Nuevo México 

Condado de Colfax, en el Estado de Nuevo México;

Washington 
Colfax, ciudad en el Estado de Washington;

Wiscosin 
Colfax, localidad en el condado de Dunn, Wisconsin;
Colfax, localidad en el Estado de Wisconsin;

Otros 
Avenida Colfax, avenida del área metropolitana de Denver-Aurora en Colorado;
Distrito electoral de Colfax, en el condado de Colfax, Nebraska;
Schuyler Colfax, político estadounidense del siglo XIX;